Hormuzd Rassam (1826-1910), voyageur et assyriologue assyrien ;

 Julien Rassam (1968-2002), acteur français ;

 Jean-Pierre Rassam (1941-1985), producteur français ;

 Dimitri Rassam (1981- ), producteur français.